Aegon Open Nottingham 2015 (kobiety)
 Aegon Open Nottingham 2015 (mężczyźni)